Allande est un nom propre hispanique.

Toponyme 

 Allande, une commune située dans la communauté autonome des Asturies en Espagne ;
 , une paroisse civile et capitale de la commune de Allande, dans la communauté autonome des Asturies en Espagne.

Prénom 
Allande est un prénom masculin basque notamment porté par :
 , un écrivain basque de citoyenneté française (souletin) ;
  (1957-), un journaliste, traducteur, écrivain, et homme politique basque (souletin) de citoyenneté francaise, militant en faveur de l’autonomie.

Voir aussi